pode se referir a:

Pessoas
 Chitose Hajime (nascida em 1979), cantora japonesa
 Chitose Morinaga, dubladora japonesa
 Chitose Yagami (nascida em 1969), artista de mangá japonesa

Locais
 Chitose (Hokkaido), uma cidade na prefeitura de Hokkaido, Japão
 Rio Chitose, um rio na prefeitura de Hokkaido, Japão
 Chitose (Ōita), um vilarejo na prefeitura de Ōita, Japão
 Novo Aeroporto de Chitose, um aeroporto que atende a aérea metropolitana de Sapporo, Japão
 Base Aérea de Chitose, uma base da Força Aérea de Autodefesa do Japão em Chitose, Japão

Navios
 Chitose (cruzador), um cruzador protegido operado pela Marinha Imperial Japonesa entre 1899 e 1928
 Chitose (porta-aviões), um porta-aviões operado pela Marinha Imperial Japonesa entre 1938 e 1944
 Classe Chitose, uma classe de tênders de hidroviões convertidos depois em porta-aviões operados pela Marinha Imperial Japonesa entre 1938 e 1944